Graydon est un patronyme et prénom masculin pouvant désigner:

Patronyme
 (1752-1818), auteur et officier américain
Cliff Graydon, homme politique canadien du Manitoba

 (né en 1949), chanteur et compositeur américain
 (c. 1666-1726), officier anglais de la Royal Navy
 (né en 1938), officier anglais de la Royal Air Force
 (né en 1947), joueur anglais de football

Prénom
 (1911-2004), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1949), journaliste canadien
 (1903-1994), joueur américain de football américain
, historien australien d'économie
 (né en 1970), peintre réaliste américain
, homme politique canadien en Ontario

Personnage fictif
Graydon Creed, personnage de Marvel Comics

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom